Топ-модель по-американски, 17 сезон или Топ-модель по-американски: Только Звёзды — семнадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». В этом сезоне Тайра Бэнкс решила взять 14 самых запоминающихся девушек из прошлых сезонов. Шоу транслировалось на телеканале CW с 14 сентября по 7 декабря 2011 года.

Призами для этого сезона стали:
 Стать лицом духов «Dream Come True»
 Разворот в журнале Vogue Italia
 Обложка и разворот в Beauty in Vogue
 Контракт на 100000 $ с CoverGirl
 Участие в кампании Express Fashion Campaign
 Работа корреспондентом в Extra

Судьями в семнадцатом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, влиятельная личность в мире моды Андре Леон Телли и модный фотограф Найджел Баркер.
В этом сезоне девушки путешествовали на Крит (Греция). Победительницей стала 25-летняя Энджели Престон из Буффало, Нью-Йорк, которая принимала участие в 14 сезоне шоу «Топ-модель по-американски». Однако, после её дисквалификации (по официальной версии — в связи с тем, что она рассказала о своей победе в Интернете ещё до официального выхода выпуска, по заявлениям самой Энджели — в связи с работой в эскорт-сервисе), судьи пересмотрели решение и победа досталась Лизе Д’Амато из 5-го сезона шоу.

Участницы 

Также участие предлагали Джейд Коул, занявшей в 6 сезоне 3-е место, но она отказалась.

Резюме 

  Участница исключена.
  Участница защищена от выбывания.
  Участница выиграла в конкурсе.
  Участница оказалась в последней двойке, но была оставлена.
  Участница выиграла в конкурсе и оказалась в последней двойке, но была оставлена.
  Участница дисквалифицирована.
  Участница выиграла шоу.

 В 3 эпизоде фотографии участниц с иммунитетом рассматривались отдельно от снимков проигравших участниц.
 В 5 эпизоде рейтинг фотографий составляла приглашённая судья Ла Тойя Джексон. По её же просьбе никого не стали исключать.
 В 7 эпизоде последними были вызваны не две, а три участницы.
 В 9 эпизоде Шеннон отказалась принимать участие в фотосессии.
 11 эпизод был повторением предыдущих эпизодов.
 В 13 эпизоде из-за лишения Энджели первенства и её дисквалификации финал был переснят.

Примечания

Ссылки 
 
 

17 сезон
Телесезоны США 2011 года